Lechevalier peut faire référence à :

Patronyme
Classement par ordre alphabétique :
 Christophe Lechevallier, (1965- ), est un joueur de football français.
 Ferdinand Lechevallier, (1840-1905), était un homme politique français. 
 Jean-Yves Lechevallier (1946- ), est un sculpteur français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme